Села:
 Аршуки — Сумська область, Липоводолинський район
 Аршуки — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район